Juan Ignacio Triviño Burgos (Guayaquil, 3 de setembro de 1980) é um futebolista equatoriano que atua como zagueiro. Atualmente está na Universidad Católica do Equador.

Futebolistas do Equador
Futebolistas do Club Sport Emelec
Futebolistas da Sociedad Deportivo Quito
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica (Equador)